Aspettando Godot – opera teatrale di Samuel Beckett del 1952
 Aspettando Godot – album di Claudio Lolli del 1972
 Aspettando Godot/Michel – singolo di Claudio Lolli del 1972

Pagine correlate 
 Godot (disambigua)